Oberhaselbach ist der Ortsname von

 Oberhaselbach (Mallersdorf-Pfaffenberg), Ortsteil des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Oberhaselbach (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern

 Oberhaselbach (Gemeinde Frankenburg), Ortschaft der Gemeinde Frankenburg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich